Monoceros peut faire référence à :

Monoceros, Monocerotis, le nom latin et son génitif de la constellation de la Licorne
Monoceros, un album du saxophoniste Evan Parker